El Torneig de Rotterdam 2011, també conegut com a ABN AMRO World Tennis Tournament 2011, és una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 38a edició del torneig es va disputar entre el 7 i el 13 de febrer del 2011 al Ahoy Rotterdam de Rotterdam, Països Baixos.

El suec Robin Söderling va aconseguir el segon títol de la temporada i segon consecutiu a Rotterdam.

Quadre individual masculí 
Quadre:

Quadre doble masculí 
Quadre:

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011